Bakary Bouba Saré, né le  à Abidjan (Côte d'Ivoire), est un footballeur international burkinabé. Évoluant au poste de milieu défensif, il joue actuellement pour le CF Os Belenenses, dans le championnat du Portugal.

Biographie

Palmarès 
 Avec le RSC Anderlecht
 Champion de Belgique lors de la saison 2009-2010
 Vainqueur de la Supercoupe de Belgique en 2006 et 2010

 Avec le Rosenborg BK
 Champion de Norvège lors de la saison 2010

 Avec le CFR 1907 Cluj
 Champion de Roumanie lors de la saison 2011-2012

 Avec le Dinamo Zagreb
 Champion de Croatie lors de la saison 2013-2014

Statistiques 
Le tableau ci-dessous récapitule les statistiques de Bakary Saré lors de sa carrière en club :

Références

Liens externes 
 

Footballeur international burkinabé
Footballeur ivoirien
Double nationalité
Joueur du Royal Sporting Club Anderlecht
Joueur du Rosenborg BK
Joueur du CFR Cluj
Joueur du Dinamo Zagreb
Joueur du Vitória SC
Joueur du Moreirense FC
Naissance en avril 1990
Naissance à Abidjan